Koloušek ist der Nachname von:

 Václav Koloušek (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Vladimír Koloušek (1909–1976), tschechischer Bauingenieur

Siehe auch:
 Koloušek